Турная — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турная — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Турная — деревня в Кобринском районе Брестской области.

См. также 
 Турная езда